Currie est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme

  (1957-), musicienne néo-zélandaise (Thompson Twins) ;
 Arthur Currie (1875-1933), militaire canadien qui fut le premier commandant national du corps expéditionnaire canadien ;
 Balfour W. Currie (1902-1981), physicien et météorologue canadien ;
 Billy Currie (1950-), musicien britannique (Ultravox, Visage) ;
 Braden Currie (1986-), triathlète néo-zélandais ;
 Cherie Currie (1959-), chanteuse et actrice américaine ;
 David Currie, baron Currie de Marylebone (1946-), économiste britannique spécialisé dans la réglementation et membre de la Chambre des lords ;
 David Currie (1962-), joueur anglais de football ;
 Donald Currie (1825-1909), armateur britannique ;
 Doug Currie, homme politique canadien ;
 Edwina Currie (1946-), femme politique, productrice et romancière britannique ;
 Finlay Currie (1878-1968), acteur britannique ;
 
 Hugh Currie (1925-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 James Currie (1756-1805), médecin écossais ;
 Janet Currie (1960-), économiste canado-américaine ;
 
 Logan Currie (2001-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Lorne Currie (1871-1926), skipper britannique ;
 Michael Currie, homme politique canadien ;
  ;
 Muscles Currie (1932-1990), joueur de rugby à XV, qui a joué avec l'équipe d'Angleterre ;
 Nancy J. Currie (1958-): astronaute américaine ;
 Patrick Currie, acteur américain ;
 
 Philip John Currie (1949-), paléontologue et conservateur de musée canadien ;
 Sondra Currie (1947-), actrice et scénariste américaine ;
 Steve Currie (1947-1981), musicien britannique (T. Rex) ;
 Tony Currie (1950-), ancien footballeur anglais ;
 Robert Currie (1976-), plasticien anglais ;

Prénom
 Currie Graham (1967-), acteur canadien.

Toponyme 

 Currie, banlieue d'Édimbourg, en Écosse.
 Currie, ville de Tasmanie, en Australie.
 Currie, ville du Minnesota.